

Toponymes 

 Rawcliffe est un village du Yorkshire de l'Est, en Angleterre.
 Rawcliffe est un village du Yorkshire du Nord, en Angleterre.
 Out Rawcliffe est un village du Lancashire, en Angleterre.

Patronyme 

 Derek Rawcliffe (1921-2011) est un évêque britannique.